resztówka – reszta gruntu pozostała po parcelacji prywatnej posiadłości ziemskiej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 33, w tym 1 podstawowa
 Resztówka – część miasta Pruchnik
 Resztówka – część wsi Kretki Małe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek
 Resztówka – część wsi Ostrów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Resztówka – część wsi Woskrzenice Duże w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Resztówka – część wsi Zagrody w  woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Resztówka – część wsi Czułczyce-Kolonia w  woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Resztówka – część wsi Giełczew w  woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie
 Resztówka – część wsi Sarnów w  woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Resztówka – część wsi Zawada w  woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Resztówka – część wsi Libusza w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Resztówka – część wsi Jankowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa
 Resztówka – część wsi Stróżna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa
 Resztówka – część wsi Roztoka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Resztówka – część wsi Brzeźnica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Resztówka – część wsi Ryczów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Resztówka – część wsi Gierałtowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Resztówka – część wsi Gierałtowiczki w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Resztówka – część wsi Zagórzany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Resztówka – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Resztówka – część wsi Główina w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Resztówka – część wsi Piączyn w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Resztówka – część wsi Zalesice-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica
 Resztówka – część wsi Łagów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Resztówka – część wsi Kidałowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Resztówka – część wsi Chlebna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Resztówka – część wsi Zgłobień w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Resztówka – część wsi Bystre w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki
 Resztówka – część wsi Wilkowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Resztówka – część wsi Rakoszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Resztówka – część wsi Wyszyna Fałkowska w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Resztówka – część wsi Nikisiałka Mała w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Resztówka – część wsi Nietulisko Duże w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Resztówka – część wsi Siedlec w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo

Przypisy